– japońska skoczkini narciarska. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2018). Trzykrotna uczestniczka mistrzostw świata (2015, 2017, 2019). Złota medalistka w drużynie podczas mistrzostw świata juniorów (2012) w Erzurum. Wielokrotna medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Swój debiut w międzynarodowych startach zaliczyła 3 marca 2009 roku startem w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Zaō, gdzie sklasyfikowana została na miejscu dwudziestym pierwszym; następnego dnia sklasyfikowana została na miejscu trzydziestym. Niespełna rok później została zgłoszona do startu na juniorskich mistrzostwach świata rozgrywanych w Hinterzarten, lecz nie została sklasyfikowana z powodu dyskwalifikacji. Drugą połowę sezonu 2010/2011 oraz początek następnego spędziła na startach w Pucharze Kontynentalnym, gdzie najwyższą lokatę zajęła 29 listopada 2011 podczas drugiego konkursu w fińskim Rovaniemi.

3 grudnia 2011 zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 22. miejsce, jednocześnie zdobywając pierwsze punkty do jego klasyfikacji generalnej. W trakcie sezonu punktowała jeszcze pięciokrotnie z czego najwyższą lokatę zajęła 3 marca 2012 roku w Zaō będąc sklasyfikowaną na miejscu siódmym. Tydzień przed konkursem w Japonii wzięła udział w konkursie drużynowym w ramach Mistrzostw Świata Juniorów rozgrywanych w tureckim Erzurum, gdzie wraz z Yūki Itō, Yuriną Yamadą i Sarą Takanashi sięgnęła po złoty medal. W kolejnym sezonie zaprezentowała się jedynie podczas Letniego Grand Prix dwukrotnie plasując się w czołowej dziesiątce zawodów odbywających się kolejno w Courchevel i Hinterzarten. W grudniu 2013 roku wystartowała w Uniwersjadzie rozgrywanej w Predazzo, gdzie indywidualnie zajęła jedenastą lokatę, a drużynowo piątą. W drugiej połowie lutego 2015 roku w szwedzkim Falun po raz pierwszy w karierze wzięła udział w Mistrzostwach Świata. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego zakończyła na dziewiętnastej pozycji, zaś sam konkurs główny na lokacie w czwartej dziesiątce zawodów. Dwa lata później, 24 lutego 2017 roku podczas kolejnego światowego czempionatu, który odbywał się w fińskim Lahti indywidualnie zajęła siódme miejsce. W trakcie sezonu 2017/2018 dwukrotnie stawała na najwyższym stopniu podium podczas konkursów drużynowych rozgrywanych w Hinterzarten oraz w Zaō. 12 lutego 2018 roku wzięła udział w konkursie indywidualnym zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu, gdzie zajęła dwunaste miejsce. 15 oraz 16 września 2018 roku dwukrotnie zajmowała drugie miejsce w Oslo podczas Letniego Pucharu Kontynentalnego co dało jej finalnie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. W styczniu 2019 roku w Zaō po raz trzeci stanęła na podium (3. miejsce) w konkursie drużynowym w ramach Pucharu Świata. Miesiąc później pojawiła się na starcie konkursu drużynowego rozgrywanego podczas Mistrzostw Świata w Seefeld, gdzie sklasyfikowana została na szóstej lokacie.

Po sezonie 2021/22 zakończyła karierę sportową.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty K. Iwabuchi na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Iwabuchi na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Iwabuchi na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Iwabuchi na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium konkursów drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów drużynowych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Sportowcy związani z Nagano
Ludzie urodzeni w Nagano
Urodzeni w 1993